Митюково — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Митюково — деревня в Вологодском районе.

Калужская область 
 Митюково — деревня в Ферзиковском районе.

Кировская область 
 Митюково — деревня в Слободском районе.

Костромская область 
 Митюково — деревня в Антроповском районе.
 Митюково — деревня в Чухломском районе.

Республика Марий Эл 
 Митюково — деревня в Звениговском районе.
 Митюково — деревня в Медведевском районе.

Смоленская область 
 Митюково — деревня в Холм-Жирковском районе.